Hundsöd ist der Ortsname von:

 Hundsöd (Altenmarkt a.d. Alz), Ortsteil der Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hundsöd (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Hundsöd (Lengdorf), Ortsteil der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern
 Hundsöd (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hundsöd (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern